Barchov, comune del distretto di Hradec Králové
Barchov, comune del distretto di Pardubice